Йоухан Петур Поульсен (; род. 8 мая 1986 года в Тофтире, Фарерские острова) — фарерский футболист и тренер. В настоящее время является главным тренером клуба «Вуйчингур».

Карьера игрока

Клубная 
Йоухан воспитывался в академиях тофтирского «Б68» и рунавуйкского «НСИ». В 2003 году он стал игроком взрослой команды «Б68». Он дебютировал за неё 22 марта того же года в матче кубка Фарерских островов против клуба «ТБ» из Твёройри: полузащитник вышел в стартовом составе и открыл счёт на 13-й минуте. Через 2 месяца, 16 мая Йоухан провёл свою первую игру в фарерской-премьер-лиге. Это была встреча с командой «ЭБ/Стреймур», которую он отыграл целиком. 29 июня полузащитник забил свой первый мяч в высшем фарерском дивизионе в матче против столичного «ХБ». Всего в своём дебютном сезоне Йоухан принял участие в 16 встречах чемпионата Фарерских островов. 

В 2004 году полузащитник дебютировал в еврокубках: 15 июля он провёл на поле 79 минут в первом матче Кубка УЕФА против латвийского «Вентспилса», после чего был заменён на Ови Брима. Через 2 недели Йоухан целиком отыграл ответную встречу. Он также принял участие в 18 матчах фарерского первенства того года. По итогам сезона-2004 «Б68» опустился в первый дивизион. Йоухан остался в команде и внёс весомый вклад в быстрое возвращение «Б68» в премьер-лигу, выдав самый продуктивный сезон в карьере: 17 забитых голов в 18 матчах. В сезоне-2006 он отыграл 26 встреч, а его клуб снова понизился в классе. 

В 2007 году Йоухан принял решение покинуть «Б68» и перейти в датский «Эсбьерг», однако за полтора сезона в этом клубе он не провёл за него ни одного матча. В 2008 году полузащитник вернулся в «Б68» и отыграл 3 матча чемпионата, после чего получил серьёзную травму и выбыл из строя до июля 2009 года. В сезоне-2009 Йоухан принял участие в 13 играх фарерского первенства, а в следующем отыграл 26 встреч. В августа 2011 года он получил рецидив травмы и выбыл до конца сезона, успев сыграть 15 матчей. В 2012 году полузащитник принял решение сыграть свою прощальную игру за дублирующий состав «Б68» и завершить карьеру игрока.

Международная 
В 2001—2002 годах Йоухан выступал за юношескую сборную Фарерских островов до 17 лет, приняв участие в 9 матчах и забив 2 гола в ворота сверстников из Англии и Финляндии. В 2004 году он был членом юношеской сборной Фарерских островов до 19 лет, за которую отыграл 3 встречи.

Карьера тренера 
В 2012 году Йоухан возглавлял юношескую команду «Б68», а в 2013—2014 годах он был помощником главных тренеров взрослой команды тофтирцев Эссура Хансена и Йегвана Ольсена. В апреле 2015 года Йоухан стал главным тренером дублирующего состава «Вуйчингура» и возглавлял его 5 лет. 1 сентября 2020 года он был назначен наставником первой команды «викингов», сменив на этом пост Эйюна Клакстайна. 13 сентября он дебютировал в качестве главного тренера клуба высшего дивизиона в матче против «ЭБ/Стреймур» и одержал победу в этой игре. Всего под руководством Йоухана в его дебютном сезоне у руля «Вуйчингура» команда провела 9 матчей в премьер-лиге, из которых 5 она выиграла и 4 проиграла. Также ему удалось вывести клуб в финал кубка Фарерских островов, где коллектив из Норагёты уступил столичному «ХБ».

Статистика выступлений

Тренерская статистика

Достижения в качестве игрока

Командные 
 «Б68»
 Победитель первого дивизиона (1): 2005

Тренерские достижения

Личные 
 Тренер года на Фарерских островах (1): 2021
 Тренер года в первом дивизионе (1): 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на Faroesoccer 
 Профиль тренера на Faroesoccer 
 Профиль игрока на Transfermarkt 
 Профиль тренера на Transfermarkt 
 Профиль игрока на Zerozero 

Футболисты Фарерских островов
Футбольные тренеры по алфавиту
Игроки ФК «Б-68»
Тренеры ФК «Вуйчингур»